Le terme cellulo peut faire référence à :

 un celluloïd de dessin animé 
 Cellulo, une série d'émissions pour la jeunesse diffusée sur La Cinquième.